Хараберюш Валентин Антонович () - советский и украинский медик, хирург, бывший заведующий кафедрой госпитальной хирургии № 2 (теперь кафедра хирургии и эндоскопии) Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Украины.

Биография 

Хараберюш Валентин Антонович — участник Великой Отечественной войны.

В 1952 г. закончил Донецкий медицинский университет.

После окончания ВУЗа работал ординатором III хирургического отделения Сталинской областной клинической больницы им. Калинина. В период с 1956 по 1967 годы работал ассистентом кафедры общей хирургии лечебного факультета Донецкого медицинского института.

В 1964 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: "«Артериальное кровоснабжение желудка и нижнего отдела пищевода при различных вариантах выключения магистральных сосудов»".

В 1967 году был избран по конкурсу доцентом кафедры общей хирургии. Большой личный опыт в диагностике и лечении рака желудка. В.А. Хараберюш обобщил в докторской диссертации «Восстановительные операции при гастроектомии», которую защитил в 1973 году.

В 1973 году он избран по конкурсу на должность профессора кафедры общей хирургии №1.

С 1975 года В.А. Хараберюш заведует кафедрой госпитальной хирургии №2 ДонМУ.

В 1976 году ему присвоено ученое звание профессора. В.А. Хараберюш прошел настоящую школу хирургии, работая под руководством известных в стране хирургов-профессоров: А. Чаругина, А.Н. Ганичкина. И.М. Матяшина, Л.Г. Завгороднего. Создав новую кафедру на базе хирургического отделения гб №16, он сформировал 4 городских специализированных центра: проктологический, по борьбе с желудочно-кишечными кровотечениями, эндокринной хирургии, хирургии болезней вен нижних конечностей.

Творчество

Хараберюш Валентин Антонович автор 395 научных работ, 3 монографий, 18 изобретений, 30 рационализаторских предложений.

Награды

Награжден орденом «Отечественная война», «За мужество», медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 9-ю юбилейными медалями.

За многолетнюю и плодотворную деятельность по подготовке будущих врачей, ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Украины», академика Украинской академии наук национального прогресса. Награжден знаками: «Шахтерская слава», «Отличник Высшей школы», «Отличник здравоохранения».

Литература

 Календарь знаменательных и памятных дат Донецкой области. 2012 год [Текст] / Донец. облдержадмин., упр. культуры и туризма, Донец. обл. универс. наук. б-ка им. Н. К. Крупской ; сост. И. В. Гайдишева ; ред. Т. С. Литвин ; наук. ред. Н. П. Авдеенко, Н. В. Петренко ; отв. за вып. Л. А. Новакова, засл. работник культуры Украины. – Донецк : Сх. вид. дом, 2011. – 113 с.

Интернет-ресурсы 
 Хараберюш Валентин Антонович
 

Медики СССР